Дружное — название населённых пунктов:

Россия 
 Дружное — село в Мазановском районе Амурской области.
 Дружное — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Дружное — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Дружное — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Дружное — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Дружное — село в Городовиковском районе Калмыкии.
 Дружное — деревня в Кимовском районе Тульской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Дружное — исчезнувшее село в Кировском районе.
 Дружное — село в Симферопольском районе.

Украина 
 Дружное — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Дружное — посёлок в составе города Енакиево Донецкой области.
 Дружное — посёлок в Тельмановском районе Донецкой области.
 Дружное — село в Малинском районе Житомирской области.
 Дружное (до 2016 года - Ленинское) — село в Бильмакском районе Запорожской области.
 Дружное — село в Ореховском районе Запорожской области.
 Дружное — село в Краснодонском районе Луганской области.
 Дружное — село в Гощанском районе Ровненской области.
 Дружное — село в Лебединском районе Сумской области.
 Дружное — село в Алёшковском районе Херсонской области.
 Дружное — село в Красиловском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Дружный
 Дружная